Die Eerste Divisie 2015/16, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 60. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 7. August 2015 und endete am 29. April 2016.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Reserveteams waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen deshalb nicht an den Play-offs teil.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. Aufgrund der ungeraden Anzahl von Vereinen im Wettbewerb, wurden nur die ersten acht Spiele pro Team berechnet. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2, 4, 5, 7 bis 12 und 14 bis 20 der letzten Saison. Jong FC Twente hatte sich zurückgezogen. Dazu kamen die Absteiger NAC Breda, Go Ahead Eagles und FC Dordrecht aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Staffel 1 – 4

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 2. und 22. Mai 2016 statt.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 2. und die Rückspiele am 6. Mai 2016 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 13. und die Rückspiele am 16. Mai 2016 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele finden am 19. und die Rückspiele am 22. Mai 2016 statt.

|}
Damit stieg Go Ahead Eagles in die Eredivisie auf.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2015/16